Dom Aleixo pode ser: 
Classe Dom Aleixo, um modelo de lanchas de fiscalização pequenas (LFP), ao serviço da Marinha Portuguesa, entre 1967 e 1998.
Régulo timorense que lutou contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial no Timor Português.
Posto administrativo do município de Díli, em Timor-Leste.

Desambiguação